

Geografia 
 Aleksin – città dell'Oblast' di Tula, nella Russia europea centrale

Persone 
 Anatolij Aleksin – scrittore, poeta e drammaturgo russo
 Andrej Aleksin – musicista e cantante russo, leader del gruppo Aleksin